Glowno ist der Ortsname von:

 Glowno bei Pudewitz, dem heutigen Główna (Pobiedziska)

Siehe auch:
 Głowno